Литовская федерация баскетбола () — национальная баскетбольная ассоциация по баскетболу в Литве. Была основана в 1936 году. В 2011 году знаменитый баскетболист Арвидас Сабонис был избран президентом федерации.

В состав федерации входят:
 138 зарегистрированных клубов
 5020 профессиональных игроков
 13 418 игроков

Мужская сборная Литвы по баскетболу одна из самых успешных сборных в мире: Литва принимала участие в пяти Олимпийских играх и завоевала три бронзовые медали. Сборная Литвы выиграла два предвоенных чемпионата Европы: 1937 и 1939 годов. С 1940 по 1990 год Литва была в составе СССР, большое количество игроков сборной Советского Союза составляли игроки литовской школы баскетбола. На Олимпийских играх 1988 года золотые медали в составе сборной СССР выиграли 4 литовца: Вальдемарас Хомичюс, Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Шарунас Марчюлёнис. С 1992 года сборная Литвы выступает самостоятельно. В 2003 году выиграла чемпионат Европы.

Женская сборная Литвы по баскетболу лишь однажды завоевывала золото чемпионата Европы в 1997 году, а также становилась вице-чемпионом Европы в 1938 году. Лучший результат на мировых первенствах - 6-е место в 2006 году. В Олимпийских играх женская сборная Литвы по баскетболу не участвовала.

История 
21 декабря 1991 года на заседении ФИБА в американском Спрингфилде ЛФБ было возвращены членство в организации и все имевшиеся права до 1945 года.

Президенты 
 1991—2011 — Владас Гарастас
 2011— — Арвидас Сабонис

Лиги 
 LKL: мужская баскетбольная премьер-лига (основана в 1993 году)
 NKL: вторая мужская баскетбольная лига (основана в 2005 году)
 LKAL: вторая мужская баскетбольная лига (основана в 1994 году, распалась в 2005 году)
 LMKL: женская баскетбольная премьер-лига (основана в 1994 году)
 LSKL: студенческая баскетбольная лига (основана в 1998 году)
 MKL: начальная школьная баскетбольная лига (основана в 2001 году)

Достижения сборных

Мужская  
 1937, 1939, 2003 Чемпионы Европы, 
 вице-чемпионы Европы в 1995, 1992, 1996 и 2000 годах; 
 бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионата мира 2010 года; 
 бронзовый призер Чемпионата 2007 года.

Женская   
 в 1997 году Чемпионы Европы, 
 в 1938 году вице-чемпион.

Юношеская до 21  
 Чемпионы мира 2005.

Юношеская до 20   
 1996, чемпион Европы 
 в 2005 и 2008 годов, вице-чемпионкой Европы 
 2004 Чемпионат Европы бронзовые призеры.

Юношеская до 19 лет  
 2011 чемпионы мира, 
 вице-чемпионы мира в 2003 году.

Юношеская до 18 лет  
 1994 и 2010 годах чемпионы Европы 
 в 2006 и 2008 годов, вице-чемпионы Европы.

Девочки до 18 лет 
 в 2008 году чемпионы Европы.

Юниорская до 16 лет 
 в 2008 году чемпионы Европы, 
 2009 и 2010 годов, вице-чемпионы Европы, 
 в 2007 году бронзовые медали Чемпионата Европы.

Девочки до 16 лет 
 в 2006 году бронзовый призер чемпионата Европы.

Достижения клубов 
 «Жальгирис»: 1999 Чемпион Евролиги, в 1998 году Обладатель Европейским Кубком, 1986 победитель межконтинентального турнира Кубка Джонса. 
 «Летувос Ритас»: Обладатель Кубка Европы в 2005 и 2009 году.

См. также 
 Мужская сборная Литвы по баскетболу
 Женская сборная Литвы по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Литовская федерация баскетбола

Баскетбол в Литве
Баскетбол
Баскетбольные организации